Блендер - пристрій
 Blender (журнал) — американський музичний журнал
 Blender — пакет для створення тривимірної комп'ютерної графіки
 Блендер (містечко) () — комуна в Німеччині, Нижня Саксонія.